Există mai multe persoane de origine română ce poartă numele Gheorghe Ionescu:
 Gheorghe Ionescu (politician), om politic
 Gheorghe Ionescu Gion zis Gion, cântăreț de muzică ușoară
 Gheorghe Ionescu Gion (actor), zis Ionescu-Gion, actor de teatru
 Gheorghe Ionescu-Gion (istoric), om de cultură (istoric, profesor, ziarist, publicist)
 Gheorghe Ionescu-Sisești, agronom
 Gheorghe Ionescu-Sinaia, general